Honjo pode ser:
 Honjo - cidade da província de Akita, no Japão.
 Honjo - cidade da província de Saitama, no Japão.

Desambiguação